Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 11. bis zum 17. September 2017 in Kochi statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O40.

Herreneinzel

Setzliste 
 Lars Klintrup (2. Runde)
 Joy T. Antony (Halbfinale, Bronze)
 Josemari Fujimoto (Champion, Gold)
 Carl Jennings (Viertelfinale)
 Huang Chia-lung (1. Runde)
 Thaweesak Koetsriphan (Viertelfinale)
 Yu Hin Siu (1. Runde)
 Morten Aarup (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Rebecca Pantaney (Halbfinale, Bronze)
 Claudia Vogelgsang (Champion, Gold)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Morten Aarup / Carsten Loesch (Viertelfinale)
 Carl Jennings / Mark Trebble (Viertelfinale)
 Manjula Fernando / Nishantha Dayan de Silva Jayasinghe (2. Runde)
 Supalerk Jantarapisal / Thaweesak Koetsriphan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Rebecca Pantaney / Lynne Swan (Halbfinale, Bronze)
 Louise Culyer /  Dorte Steenberg (Champions, Gold)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Carsten Loesch / Dorte Steenberg (Champions, Gold)
 Vadim Nazarov / Olga Kuznetsova (Halbfinale, Bronze)
 Josemari Fujimoto / Ayumi Takakura (Halbfinale, Bronze)
 Carl Jennings / Joanne Muggeridge (Finale, Silber)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

Senioren 2017
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2017
Weltmeisterschaft 2017